Ла Фабрика има више значења:

 Ла Фабрика (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фабрика (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Фабрика (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Фабрика (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Фабрика (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Фабрика, Ла Макина (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Фабрика (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Фабрика (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Фабрика (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Фабрика (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Фабрика (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Фабрика (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Фабрика (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Фабрика (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Фабрика, Охо де Агва (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Фабрика (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Фабрика (Сан Себастијан Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Фабрика (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Фабрика (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Фабрика (Ерменехилдо Галеана), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Фабрика (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Фабрика (Коскиви), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фабрика, Фернандо Дорантес де Луна (Зозоколко де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фабрика (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику